Ке́вин Да́нкан Макдо́нальд (родился 22 ноября 1960 года в Инвернессе, Шотландия) — шотландский футболист и футбольный тренер. Известен как игрок английских клубов «Лестер Сити» и «Ливерпуль».
 
Он также имел опыт тренерской деятельности, в последний раз как исполняющий обязанности главного тренера «Астон Виллы» после отставки Мартина О’Нила 9 августа 2010 года. До этого Макдональд работал в качестве помощника тренера сборной Ирландии, а именно бывшего партнёра по «Ливерпулю», Стива Стонтона, полученный опыт он использовал, чтобы тренировать «Астон Виллу». В 1994 году он также провёл несколько месяцев в качестве временного тренера «Лестер Сити».

Клубная карьера 
 
Макдональд перешёл в «Ливерпуль» из «Лестер Сити» за £ 400000 в ноябре 1984 года. Он был обнаружен «Лестером» во время игры в клубе из Лиги Хайленд, «Каледониан».
 
Он никогда не имел регулярного места в основе на «Энфилде», но он был в команде в нужное время. Он помог «Ливерпулю» завоевать чемпионский титул в 1986 году, а затем сделать «дубль» (только третьей в XX веке), когда он внёс вклад в победу над «Эвертоном» в 1986 году в финале кубка Англии на «Уэмбли».
 
В начале следующего сезона Макдональд сломал ногу. К тому времени, как он выздоровил, Кенни Далглиш заменил его на Стива Макмахона на позиции центрального полузащитника, у Макдональда не было шансов вернуться в первую команду «Ливерпуля». Позже он играл на правах аренды за свой бывший клуб, «Лестер», а также за «Рейнджерс». В июне 1989 года он перешёл в «Ковентри Сити», где доигрывал лучшие годы своей карьеры. В апреле 1989 года, незадолго до того как он покинул «Ливерпуль», Макдональд вместе со своими товарищами по команде сплотились вокруг семей погибших в трагедии на Хиллсборо.

Руководство и тренерство

«Лестер Сити» 
В ноябре 1994 года Макдональд был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестер Сити» на короткий период между уходом  и приходом Марка Макги.

«Астон Вилла» 
 
В августе 2010 года после немедленной отставки бывшего тренера «Астон Виллы», Мартина О’Нила, он взял на себя роль исполняющего обязанности тренера клуба. Ранее он успешно руководил резервами «Виллы» и был помощником тренера сборной Ирландии, Стива Стонтона. Макдональд был нанят «Астон Виллой» в 1995 году и занимал ряд различных должностей в клубе.
 
Первая игра Макдональда как и. о. прошла на «Вилла Парк» против «Вест Хэм Юнайтед» в день открытия сезона 2010/11 Премьер-лиги, матч «Вилла» выиграла со счётом 3:0, в том числе свой последний гол как игрок «Виллы» забил Джеймс Милнер. Затем «Вилла» сыграла со счетом 1:1 в отборочном первом матче Лиге Европы против «Рапид Вена». Его вторая игра в лиге закончилась поражением со счётом 6:0 от «Ньюкасл Юнайтед». 29 августа он выиграл захватывающий матч против «Эвертона» со счётом 1:0.
 
Воскресная газета 31 августа сообщила, что Макдональд выразил желание управлять «Виллой» на постоянной основе. Несмотря на эти претензии, «Вилла» назначила Жерара Улье на пост постоянного тренера 8 сентября 2010 года. Однако Макдональд оставался у руля в течение следующих двух матчей Премьер-лиги против «Сток Сити» и «Болтон Уондерерс» в связи с тем, что Улье решал свои вопросы с Французской федерацией футбола.
 
С уходом Улье и Гари Макаллистера Макдональд и Гордон Коуэнс стали главными претендентами на пост главного тренера, однако в июне 2011 года тренером команды стал Алекс Маклиш.

13 декабря 2018 года «Астон Вилла» отстранила Макдональда от работы в клубе после обвинений в издевательствах со стороны экс-полузащитника Гарета Фаррелли. Фаррелли дал интервью газете The Guardian, в котором сказал, что в 1990-е годы Макдональд относился к нему «жестоко недоброжелательно». Кроме того, Фаррелли утверждал, что Макдональд был «невероятно агрессивным, постоянно издевался словесно и физически». «Вилла» инициировала внутреннее расследование, и Макдональд был временно отстранён от работы с игроками. 20 августа 2019 года «Астон Вилла» объявила об уходе Макдональда. «Астон Вилла» извинилась перед всеми бывшими игроками, которые выступили в рамках расследования поведения Кевина Макдональда. В заявлении клубов говорится: «„Астон Вилла“ хочет извиниться перед всеми бывшими игроками, на кого повлияло поведение, которое клуб насегодня не допустит».

«Суиндон Таун» 
28 февраля 2013 года было объявлено, что Макдональд назначен главным тренером «Суиндон Таун». Макдональд привёл команду в плей-офф Первой лиги 2013 (клуб занял 6-е место), где «Суиндон» в полуфинале проиграл по пенальти со счётом 5:4 «Брентфорду».

12 июля 2013 года он не смог принять участие в предсезонном товарищеском матче с «Форест Грин Роверс» на «Нью Лайн», по официальной версии «Суиндона», из-за «личных проблем». По истечении шести месяцев со дня подписания контракта было объявлено, что Макдональд покинул клуб.

Статистика 
 По состоянию на 6 мая 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 Kevin MacDonald career stats

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Уолсолл»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Лестер Сити»
Тренеры ФК «Астон Вилла»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»
Тренеры ФК «Суиндон Таун»